Swainson ist der Familienname folgender Personen:

 John Swainson (1925–1994), US-amerikanischer Politiker
 Neil Swainson (* 1955), kanadischer Bassist des Modern Jazz
 William Swainson (1789–1855), englischer Ornithologe und Künstler